Srbija na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. sudjeluje drugi put kao samostalna država. Prvi nastup Srbije bio je na Olimpijskim igrama u Stockholmu 1912.

Srbija je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. imala 92 predstavnika u 11 sportova, 8 pojedinačnih i 3 ekipna. Zastavu Srbije na svečanom otvaranju Olimpijskih igara 2008. nosila je Jasna Šekarić.

Atletika

Muškarci

Žene

Biciklizam

Hrvanje

Grčko-rimski stil

Nogomet

Napomena: Tri igrača rođena prije 1. siječnja 1985. imaju dozvolu nastupa. Ti igrači su napisani kosim slovima.

Prvi krug

Odbojka

Muškarci

Prvi krug - Skupina B

Četvrtfinale

Žene

Prvi krug - Skupina B

Četvrtfinale

Plivanje

Muškarci

Žene

Streljaštvo

Muškarci

Žene

Stolni tenis

Tenis

Muškarci

Žene

Vaterpolo

Prvi krug

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za broncu

Veslanje

Muškarci

Žene

Države na OI 2008.
Šport u Srbiji